Alejandro Rebollo puede referirse a:
Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi (1934-2015), abogado y político español.
Alejandro Rebollo Ceñal (1983- ), futbolista español.